Хайзионг:

 Хайзионг (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Хайзионг (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Хайзионг